katarakta – typ wodospadu
 katarakta – zaćma, choroba oczu
 katarakta – rodzaj zaworu